Puzila (belarussisch Пуціла) ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Puzila (* 1987), belarussischer Fußballspieler
 Szjapan Puzila (* 1998), belarussischer Journalist, Blogger, Filmemacher und Fernsehmoderator